Notacanthomysis är ett släkte av kräftdjur. Notacanthomysis ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pungräkor
Notacanthomysis